Марек Фронцковяк (; 16 августа 1950, Лодзь — 6 ноября 2017) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения; также актёр озвучивания.

Биография 
Родился в Лодзи. Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе в Кракове, которую окончил в 1974 году. Дебютировал в кино в 1971, в театре в 1974. Актёр театров в Варшаве. Выступал также в радиопередачах и с 1974 года в спектаклях «театра телевидения» .

Избранная фильмография 
актёр
  — Убийство чёрной овцы / Zabijcie czarną owcę
  — Анатомия любви /Anatomia miłości
  — День рождения Матильды / Urodziny Matyldy
  — Грех Антония Груды / Grzech Antoniego Grudy
  — Золотая утка / Złota kaczka
  — Польские пути / Polskie drogi (только в 11-й серии)
  — Что ты мне сделаешь, когда поймаешь / Co mi zrobisz jak mnie złapiesz
  — Крах операции «Террор»
  — Альтернативы 4 / Alternatywy 4
  — Дезертиры / C.K. dezerterzy
  — Райская яблоня / Rajska jabłoń
  — Колыбельная / Kołysanka
  — Предупреждения / Zmiennicy (только в 11-й серии)
  — Баллада о Янушике / Ballada o Januszku (только в 6-й серии)
  — Доложи, 07 / 07 zgłoś się (только в 20-й серии)
  — Алхимик / Alchemik
  — Пограничье в огне / Pogranicze w ogniu
  — После падения / Po upadku
  — Моджеевская / Modrzejewska ''(только в 1-й серии)
  — Мария Кюри, почтенная женщина / Marie Curie. Une femme honorable
  — Полковник Квятковский / Pułkownik Kwiatkowski
  — Огнём и мечом / Ogniem i mieczem
  — Канун весны / Przedwiośnie

польский дубляж
 Воришки, Король Лев, Поймай меня, если сможешь, Синдбад: Легенда семи морей, Том и Джерри и др.

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Киношколы в Лодзи
Актёры озвучивания Польши
Умершие от рака позвоночника